Zank steht für:

 Streit

Zank ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Zank (* 1970), deutscher Rockmusiker
 Michael Zank (* 1958), deutscher Religionswissenschaftler
 Ralf Zank (* 1960), deutscher Posaunist

Zank ist ein Ortsname:
 Zank (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch: